Daniele Liotti ist der Name folgender Personen:

* Daniele Liotti  (Schauspieler) (* 1971), italienischer Schauspieler
 Daniele Liotti (Fußballspieler) (* 1994), italienischer Fußballspieler